Колу́мб — фамилия. Известные носители:

 Колумб, Христофор (1451—1506) — испанский мореплаватель, считающийся первооткрывателем Америки.
 Колумб, Бартоломео (1461—1515) — младший брат и заместитель Христофора Колумба.
 Колон (Колумб), Диего (1474 или 1480—1526) — старший сын Христофора Колумба, 4-й вице-король Новой Испании.
 Колумб, Валентин Христофорович (1935—1974) — марийский советский писатель, переводчик, поэт, журналист.
 Колумб, Фернандо (Colón); 1488—1539) — испанский писатель и космограф, биограф своего отца Христофора Колумба.

См. также 
 Колумб — большой ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Колумба — христианский святой, почитаемый в Ирландии.
 Колон — испанское написание фамилии Колумб.
 Коломбо (значения)
 Коломбо (фамилия)
 Колумбус
 Христофор Колумб (значения)
 Колумбия (значения)